Die Abkürzung QFD steht für:
 Quantenflavordynamik, eine Erweiterung der Quantenelektrodynamik
 Quality Function Deployment, eine Methode der Qualitätssicherung (Qualitätsmanagement)

 
QFD